Сфенела () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Сфенела — одна из данаид, жена Сфенела;
 Сфенела — дочь царя Иолка Акаста, в одной из версий мифа мать Патрокла.

Герои древнегреческих мифов